— полнометражный аниме-фильм режиссёра Хисаюки Ториуми, снятый на Studio Pierrot на основе романа Кэнъити Сакэми, премьера которого состоялась 21 марта 1990 года. Этот фильм часто ошибочно считают производством Studio Ghibli из-за дизайнера персонажей Кацуи Кондо, который участвовал в создании многих работ Studio Ghibli.

Сюжет 
Гинга — простая, но энергичная деревенская девушка, живущая со своим отцом недалеко от столицы империи в древнем Китае. Когда она узнает о возможности стать наложницей молодого нового императора с возможностью получения регулярных поставок продовольствия в придачу, Гинга убеждает своего отца отпустить её. Оказавшись там, она встречает всех других потенциальных жён императора, каждая из которых имеет различные причины, чтобы быть там. Все они должны научиться читать и писать, изучать историю своей страны. Гинга узнаёт, что жена бывшего императора, которая не приходится матерью нынешнему императору, замышляет предательство, и что восстание уже направляется к столице.

Персонажи

Медиа

Роман 
Роман был выпущен и в твёрдом переплёте, и формате бункобон.

Аниме 
Аниме-фильм режиссёра Хисаюки Ториуми, снятый на Studio Pierrot на основе романа Кэнъити Сакэми, премьера которого состоялась 21 марта 1990 года. Фильм был выпущен на DVD в 2002 году. В настоящее время фильм лицензирован в Северной Америке компанией Discotek Media, которая впоследствии выпустила его на DVD и Blu-ray.

Начальная тема:
 «Kumo no yō ni Kaze no yō ni» — исполняет Рюко Сано

Критика 
Роман «Внутренний дворец: гарем, история»  выиграл «:en:Japan Fantasy Novel Award» в 1989 году.

Ссылки 
 

Studio Pierrot